Mužská dvouhra ve Wimbledonu 2019 probíhala v první polovině července 2019. Do londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Z tříkolového kvalifikačního turnaje, konaného mezi 24. až 27. červnem 2019, se do dvouhry probojovalo sedmnáct hráčů. Obhájcem titulu byl první hráč žebříčku Novak Djoković ze Srbska, který získal pátou trofej po výhře nad osminásobným šampionem Rogerem Federerem v historicky nejdelším finále travnatého turnaje, trvajícím 4.57 hodin. 

Rozlosování soutěže se uskutečnilo 28. června 2019. Jednalo se o první ročník, v němž za stavu her 12–12 v rozhodující sadě následoval sedmibodový tiebreak, který určil vítěze zápasu. Poprvé byla tato zkrácená hra uplatněna ve finále. Djoković v ní zdolal Federera poměrem míčů 7:3.

Turnaj 

Světová pětka Alexander Zverev opustila wimbledonskou soutěž poprvé již v úvodním kole, když nestačila na stého dvacátého čtvrtého hráče žebříčku Jiřího Veselého. Ten na londýnské trávě zvládl i šestý úvodní zápas a v předchozí kariéře vyhrál ve Wimbledonu více utkání než na třech zbylých grandslamech dohromady. Proti hráčům elitní světové desítky snížil pasivní bilanci duelů na 3–16. 

Šestý muž klasifikace Stefanos Tsitsipas na úvod podlehl 30letému Italu a 89. hráči žebříčku, Thomasi Fabbianovi, který v předchozí kariéře nezískal ani jeden set proti soupeřům z první dvacítky. 40letý Chorvat Ivo Karlović se první výhrou nad italským kvalifikantem Andreou Arnaboldim stal nejstarším vítězem wimbledonského zápasu od Kena Rosewalla v roce 1975.

Vítězství Rogera Federera nad Britem Jayem Clarkem znamenalo sedmnáctou účast Švýcara ve třetím kole Wimbledonu. Tím vyrovnal rekord Američana Jimmyho Connorse. Ve druhé fázi dohráli finalista z roku 2017 Marin Čilić i semifinalista z roku 2018 John Isner, který se na okruh vracel po tříměsíčním výpadku v důsledku poranění nártu. 34letý bývalý osmý hráč žebříčku Marcos Baghdatis z Kypru ukončil po vyřazení ve druhém kole profesionální kariéru. 

Obhájce finálové účasti, světová osmička a čtvrtý nasazený Jihoafričan Kevin Anderson nenašel ve třetím kole recept na Argentince Guida Pellu, který poprvé v kariéře prošel do čtvrtého kola grandslamu. Andersona limitovaly od Australian Open 2019 potíže s loktem, kvůli nimž odehrál do Wimbledonu jen tři turnaje. Federerova třetí výhra znamenala jeho 350. vítězný zápas na grandslamu.

Světová dvojka Rafael Nadal a trojka Roger Federer v semifinále sehrály čtyřicátý vzájemný duel a první wimbledonský od roku 2008. Čtyřsetovou výhrou Federer snížil pasivní poměr na 16–24 a jako první muž historie dosáhl 101. vítězného zápasu z jediného grandslamu. Londýnskou semifinálovou bilanci vylepšil na 12–1. Ve 37 letech a 11 měsících věku se stal třetím nejstarším finalistou grandslamového turnaje v otevřené éře, když navázal na Australana Kena Rosewalla, který finále ve Wimbledonu 1974 a na US Open 1974 odehrál ve 39 letech. Rovněž se stal nejstarším čtvrtfinalistou a semifinalistou grandslamu od Connorse na US Open 1991. V utkání Švýcar překonal Ivaniševićův wimbledonský rekord v nejvyšším počtu es, který nově ustanovil na 1 398 takto zahraných úderů.

Pátý titul pro Novaka Djokoviće v nejdelším finále Wimbledonu 

Pošestnácté ve wimbledonské open éře se ve finále utkali dva nejvýše nasazení hráči, 32letá srbská světová jednička Novak Djoković a 37letý švýcarský třetí muž klasifikace Roger Federer. Pětisetovou bitvu rozhodl až nově zavedený tiebreak za stavu her 12–12 v rozhodujícím setu, který byl ve dvouhrách uplatněn vůbec poprvé. Tři liché sady připadly Srbovi vždy až ve zkrácené hře, dvě sudé Švýcarovi. Federer poprvé ztratil servis v pátém, závěrečném dějství. Nepříznívý vývoj 2–4 na gamy však rychle srovnal, když si vzal podání zpět. Za stavu 8–7 šel podávat na vítězství v turnaji. Vypracoval si dva mečboly v řadě, ale po jejich neproměnění hru prohrál. Oba aktéři si následně drželi servis až do závěrečného tiebreaku. Ten ovládl Djoković. Bilanci pětisetových utkání proti basilejskému rodáku navýšil na 4–0 a celkový poměr zápasů na 26–22, z toho 3–1 na trávě (včetně finále Wimbledonu 2014 a  2015).

Djoković vybojoval pátý wimbledonský titul a úhrnem šestnáctý grandslamový, což jej řadilo na 3. místo historických statistik za Federera a Nadala. Z pěti naposledy odehraných majorů vyhrál čtyři, s bilancí utkání 33–1. Stal se prvním wimbledonským šampionem od Boba Falkenburga z roku 1948, jenž zvítězil po odvrácení mečbolu ve finále. Naposledy předtím k tomu v jakékoli grandslamové soutěži došlo na French Open 2004 a v grandslamové dvouhře mužů či žen ve Wimbledonu 2005. Djoković již na majorech porazil Švýcara po odvrácení mečbolů v semifinále US Open 2010 i US Open 2011. Do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a získal částku 2,35 milionů liber (cca 67 milionů korun).

Osminásobný šampion Federer promarnil příležitost stát se, ve 37 letech a 340 dnech, nejstarším vítězem grandslamové dvouhry v otevřené éře. Ve wimbledonském finále utržil čtvrtou porážku.

Finále trvající 4.57 hodin se stalo nejdelším v historii Wimbledonu i travnatých turnajů, když o devět minut překonalo duel mezi Federerem a Nadalem z roku 2008.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2019